Ivan Dudić (Zemun, 13 de fevereiro de 1977) é um ex-futebolista profissional sérvio que atuava como defensor.

Carreira 
Ivan Dudić integrou a Seleção Iugoslava de Futebol na Eurocopa de 2000.

Naturais de Zemun
Jogadores da Seleção Iugoslava de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 2000